Thankmar bzw. Dankmar ist ein männlicher Personenname.

Herkunft und Bedeutung 
Thankmar leitete sich von althochdeutsch thank für Denken, Gedanke und mari für berühmt ab.

Der Name veränderte sich zu Dankmar.
Die ostfriesische Kurzform lautet Tamme oder Tammo.

Namensträger 
Thankmar
 Thankmar (Corvey) († 878), Abt von Kloster Corvey
 Thankmar, († vor 30. November 912), Bruder von König Heinrich I.
 Thankmar (Liudolfinger) (um 900/906–938), Sohn von König Heinrich I.
 Thankmar von Astfala (um 960–1038), Graf von Astfala, Vogt von Hildesheim, siehe Tammo (Astfala)
 Thankmar von Münchhausen (* 1932), deutscher Autor

Dankmar
 Dankmar Adler (1844–1900), US-amerikanischer Architekt deutscher Abstammung
 Dankmar Alrutz (* 1950), deutscher Verkehrswissenschaftler, Bauingenieur und Verkehrsplaner
 Dankmar Bosse (* 1940), deutscher Geologe
 Dankmar Müller-Frank (1921–1982), deutscher Schriftsteller, Lyriker und Essayist
 Dankmar Schultz-Hencke (1857–1913), deutscher Chemiker

Weblinks 
 Köbler, Gerhard: Althochdeutsches Wörterbuch, online (PDF-Datei; 1,24 MB)

Männlicher Vorname